Like a Virgin & Other Big Hits! es el primer EP grabado por la cantante estadounidense Madonna, lanzado el 10 de octubre de 1984 a través de Sire Records. Fue un lanzamiento exclusivo para el mercado japonés, pero en 2016 fue re-lanzado en los Estados Unidos gracias al evento llamado Record Store Day. El EP incluye cuatro temas: «Like a Virgin» del álbum del mismo nombre y «Holiday», «Lucky Star» y «Borderline» de su disco debut homónimo.

En el EP se incorporó remezclas hechas por el disc jockey John «Jellybean» Benítez, que previamente colaboró con Madonna en varios de sus maxi sencillos. Aunque durante el lanzamiento original Like a Virgin & Other Big Hits! no alcanzó ningún puesto en las listas de popularidad, el material experimentó un éxito comercial moderado en el relanzamiento de 2016 al entrar en varias listas de Billboard, incluidas la de Dance Electronic Albums y Top Tastemaker Albums.

Contenido y lanzamiento 
Like a Virgin & Other Big Hits! incluye cuatro sencillos que Madonna grabó para su álbum debut homónimo (1983) y su segundo disco de estudio, Like a Virgin (1984): «Holiday», «Lucky Star», «Borderline» y «Like a Virgin» respectivamente. Las remezclas de «Borderline» y «Lucky Star» hechas por John «Jellybean» Benítez fueron originalmente publicadas en un maxi sencillo de 12" en los Estados Unidos el 15 de febrero de 1984.

El EP fue puesto a la venta únicamente para el mercado japonés el 10 de octubre de 1984, mientras su relanzamiento ocurrió el 16 de abril en las tiendas de música digital estadounidenses por el evento Record Store Day. Esta última versión también fue impresa en vinilo de color rosa de 140 gramos y se limitó a 4 500 copias.

Rendimiento comercial 
Durante su lanzamiento original en 1984, Like a Virgin & Other Big Hits! no entró a ningún puesto en las listas de popularidad, pero con su relanzamiento en 2016, experimentó un éxito comercial moderado. En la semana del 7 de mayo de 2016, el álbum debutó y alcanzó su puesto más alto en la casilla tres del Dance/Electronic Albums en Billboard, siendo el tercer debut más alto de la semana. La siguiente semana, bajó varias casillas en la lista, pero también logró entrar en el puesto número ocho en la lista de Top Tastemaker Albums donde tuvo un rendimiento similar.

Like a Virgin & Other Big Hits! también logró entrar en las listas de Vinyl Albums y Top Current Albums, donde se posicionó en el número cinco y novienta y ocho respectivamente. En la siguiente semana, el álbum Like a Virgin, que ya había alcanzado la cima en el Billboard 200 en 1985, fue puesto a la venta por 99 centavos para coincidir con el lanzamiento del EP. Esto hizo que el álbum alcanzara la casilla 124 del conteo, acumulando un total de 109 semanas dentro de la lista.

Lista de canciones

Listas de popularidad

Véase también 
 Lanzamientos limitados y EPs de Madonna

Referencias

Enlaces externos 
Like a Virgin & Other Big Hits! en Discogs

EP de 1984
Álbumes de Madonna